Girvan är en ort i Skottland i Storbritannien. Den ligger i kommunen (council area) South Ayrshire i sydvästra Skottland. Antalet invånare uppskattades till  vid mitten av 2012.

I Girvan finns en klimatstation. Där är juli den varmaste månaden och januari den kallaste.

Källor

Externa länkar

Orter i South Ayrshire
Kontrollbehov inkommande wikilänkar